Paloma, ou l'un de ses composés dont La Paloma, signifiant « colombe » ou « la colombe » en espagnol, peut désigner :
 Paloma : un prénom espagnol (Liste de prénoms espagnols)

Toponyme

, une ville ;

Paloma Creek South, census-designated place située dans le comté de Denton, au Texas ;

Paloma : un lieu-dit où les troupes belges du colonel Alfred Van der Smissen remportèrent une victoire sur les insurgés opposés à l'empereur Maximilien ;

La Paloma : un district du département de Canindeyú.

La Paloma : une ville du département de Durazno ;
 La Paloma : une station balnéaire du département de Rocha.

Paloma : une île du delta de l'Orénoque ;
 Paloma : capitale de la  paroisse civile de José Vidal Marcano de la municipalité de Tucupita dans l'État de Delta Amacuro.

Musique 
 Paloma, album de Daniel Bélanger, sorti en 2016.
 La Paloma : chanson composée par l'Espagnol Sebastián Iradier vers 1863 et devenue un « standard ».
 La Paloma : autre chanson portant ce titre, du répertoire de Joan Manuel Serrat : poème de Rafael Alberti et musique de Carlos Guastavino et Sergio Endrigo.
 Cucurrucucú paloma, de Caetano Veloso.

Cinéma et télévision 
Liste de films trouvés sur l' avec la recherche « Paloma » :
 , un court métrage de 1916, de  avec Corinne Griffith ;
 , un dessin animé de 1930 de Dave Fleischer ;
  (), un film allemand datant de 1944 réalisé par Helmut Käutner ;
 , un film de 1947 sur un scénario d'Eddie Romero ;
 , un film allemand de 1959 de Paul Martin ;
 , un film suisse datant de 1974 et réalisé par Daniel Schmid ;
 , une telenovela mexicaine diffusée en 1995 ;
 Paloma, une telenovela mexicaine diffusée entre 2001 et 2002 ;
 , un épisode de la série télévisée allemande  diffusé en 2013 ;
 , une mini-série télévisée américaine diffusée entre 2013 et 2014 ;
 Paloma, un court-métrage français de 2022.

Nom de scène 
 Paloma (1991-), drag queen française.

Autres 
 La Paloma : un petit État imaginaire d'Amérique du Sud, dans Trafics à Paloma, Bob Morane  (Liste de pays imaginaires).
 Paloma, yacht de luxe de Vincent Bolloré ;
 Paloma, scène de musiques actuelles de Nîmes, inaugurée en  ;
 Ouragan Paloma, un cyclone tropical de catégorie 4 qui a frappé Cuba en  ;
 Paloma, restaurant gastronomique situé à Mougins ;
 paloma, cocktail à base de tequila et de limonade au pamplemousse ;
  ;
 Pepsi Paloma (1966-1985), actrice philippine.

Références